Gordonia peut faire référence à : 
 Gordonia (plante), un genre de plante de la famille des Theaceae.
 Gordonia (mouvement), un mouvement de jeunesse international sioniste.